Kantapfel ist:
 eine Apfelsorte aus der Klasse der Kantäpfel
eine synonyme Bezeichnung für die Apfelsorten:
 Danziger Kantapfel
 Mecklenburger Kantapfel
 Englischer Kantapfel
 Sternapi